Oldenborg (dansk) eller Oldenburg (tysk) har flere betydninger:

Stednavne 
Tyskland
 Oldenburg – en kreisfri by i delstaten Niedersachsen i den nordvestlige del af Tyskland, vest for Bremen
 Oldenburg in Holstein – en by i delstaten Slesvig-Holsten i den nordlige del af Tyskland, nord for Lübeck

USA
 Oldenburg, Indiana – en by i delstaten Indiana i USA
 Oldenburg, Texas – en by i delstaten Texas i USA
 Oldenburg, Mississippi – en by i delstaten Mississippi i USA
 Oldenburg, Illinois – en by i delstaten Illinois i USA

Lande og territorier 
 Oldenborg (land) – Tidligere grevskab, hertugdømme og fristat i det nordvestlige Tyskland. Oldenborg blev 1667-1773 regeret af de danske konger.
 Grevskabet Oldenburg
 Hertugdømmet Oldenburg
 Storhertugdømmet Oldenburg
 Fristaten Oldenborg

Personer og slægter 
 Huset Oldenborg – Europæisk fyrstehus og regerende dansk kongeslægt.
 Oldenburg (adelsslægt) – Tysk adelsslægt (ikke at forveksle med den Oldenborgske slægt)

Andet 
 Oldenborger – en hesterace

Se også 
 Oldenborre